Neil Smith (gitarist) (1953-2013), gitarist van AC/DC
 Neil Smith (geograaf) (1954–2012), geograaf
 Neil Smith (coureur), bakkenist in zijspanmotorraces

 Neal Smith (drummer) (1947), drummer van o.a. Alice Cooper